Алиабад (, ‘Alīābād-e Katūl) — город в северной части Ирана, в остане Голестан. Административный центр шахрестана Алиабад. Расположен к востоку от города Горган. В 3 км к северу от города находится водопад Кабуд-вал (), высота которого составляет около 6 м.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 49 311 человек; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 46 183 человека.

Примечания 

Города Голестана